Mutterseelenallein steht für
Mutterseelenallein, deutsch für größtmögliche Einsamkeit
Titel oder Titelbestandteil:
 Allein wie eine Mutterseele, Lied von Georg Kreisler
 Die Bergretter – Mutterseelenallein, TV-Episode
 Mutterseelenallein (2004), Filmdrama
 Unter Verdacht: Mutterseelenallein, deutscher Fernsehfilm (2014)
 Unter anderen Umständen: Mutterseelenallein, Episode der TV-Reihe aus dem Jahr 2022